Владимир Николаевич Никишин () — российский военный штурман, боец ЧВК Вагнера, майор запаса ВВС РФ. Герой Российской Федерации.

Биография 
В 1983-87 годах учился в Ворошиловградском высшем военном авиационном училище штурманов, после чего служил в ВВС СССР и в ВВС РФ, в том числе в воинской части в Алма-Ата, с 1988 года в 143-м, с 1991 года — 559-м бомбардировочном авиаполке. Участник вооруженного конфликта на Северном Кавказе, отмеченный боевыми наградами. С 2002 года служил в авиаполку, дислоцированном в Переяславке. В 2013 году вышел в запас.

В 2014/21 годах работал в Центре аэронавигационной информации гражданской авиации в Москве. В 2021 году вступил в авиационное крыло ЧВК Вагнера. Неоднократно был откомандирован в Ливию.

С середины ноября 2022 года участвовал во вторжении России на Украину. По утверждению российской стороны, 2 декабря 2022 года после 22:00 фронтовой бомбардировщик Су-24М, штурманом которого был Никишин, был сбит украинскими военным с помощью ПЗРК. Никишин и командир самолета Александр Антонов погибли. 15 декабря их останки были переданы российской стороне. 22 декабря Никишин был похоронен на Братском кладбище Балашихи.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (6 января 1995)
 Другие медали
 Орден «За военные заслуги» (20 июня 2000)
 Звание «Герой Российской Федерации» (17 декабря 2022, посмертно) — «за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач». Награждён одновременно со своим командиром Александром Антоновым.

Примечания 

Майоры (Российская Федерация)
Наёмники России
Группа Вагнера
Погибшие в ходе вторжения России на Украину (Россия)
Похороненные в Балашихе